Klinte har flere betydninger:

 Klinte (Agrostemma) – plante af Nellike-familien.
 Klinte (planteart) – enårig, urteagtig plante
 Klinte (tidsskrift) – litterært tidsskrift.
 Klinte (Klinte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Klinte Sogn, Nordfyns Kommune